Roquette-Pinto - médico legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro, considerado o "pai da radiodifusão do Brasil";
 Claudia Roquette-Pinto - poetisa brasileira;
 Troféu Roquette Pinto - premiação destinada aos melhores profissionais do rádio e da televisão brasileira.
 Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - organização social brasileira sediada no Rio de Janeiro, RJ
 Rádio Roquette-Pinto - emissora de rádio brasileira sediada no Rio de Janeiro, RJ
 Rádio Roquette Pinto (1934-2003) - extinta emissora de rádio brasileira sediada no Rio de Janeiro, RJ

Desambiguação